Памятный медальон Первой мировой войны — медальон, выдаваемый после Первой мировой войны ближайшим родственникам всех военнослужащих Британской империи, погибших в войне.

Медальон выполнен из бронзы и в народе его прозвали «Пенни мертвеца» («Dead Man’s Penny», а также «Death Penny» и «Widow’s Penny») из-за схожести по внешнему виду с монетой в 1 пенни. Было выпущено  на что было использовано порядка  бронзы. Выпускался до середины 1930-х годов, чтобы почтить память всех погибших военнослужащих. Уникальность данной награды в том, что на каждом из медальонов отчеканены имя и фамилия конкретного погибшего человека, звание и должность которого не указывались — тем самым подчёркивалась равнозначность жертвы каждого британского подданного для достижения общей цели.

Описание 

Медальон имеет размер   в диаметре и отлит из бронзы — материала, выбранного на конкурсной основе. Также путём конкурса, на который было представлено более  был выбран дизайн медальона — победителем стал скульптор и медальер , получивший первый приз в размере  стерлингов.

На знаке изображены персонифицированный символ Великобритании — Британия с трезубцем в правой руке рядом с другим символом страны — львом — стоящим у её ног. Возле передней лапы льва расположены инициалы автора — E.CR.P. В левой вытянутой руке Британия держит дубовый венок, ниже которого в рамке указана фамилия погибшего воина. Два дельфина плавают вокруг Британии, символизируя английское морское могущество. Другой лев внизу медальона разрывает немецкого орла. По окружности знака расположена надпись заглавными буквами — «Он умер за свободу и честь» (); для женщин, которым было выпущено порядка шестисот медальонов (по другим данным около  надпись гласила «Она умерла за свободу и честь» ().

Первоначально, с 1919 года, медальоны изготовлялись на заводе Memorial Plaque Factory в местечке Актон, Лондон. Первые медальоны не имели номера, а поздние уже были с номером, выбитым возле задней львиной ноги. В декабре 1920 года производство было перенесено в Королевский арсенал () в Вулидж, Лондон. Медальоны, изготовленные здесь, можно определить по совмещенным буквам WA, расположенным с его обратной стороны; также на вулиджских медальонах номер выбивался между задней лапой и хвостом льва, а не позади лапы. В процессе последующего производства дизайн медальона был изменен автором в связи с добавлением буквы S для «женских» медальонов (SHE вместо HE). Медальоны вручались родственникам в комплекте с памятной грамотой от короля Георга V, но иногда письма с грамотой отсылались в первую очередь.

Существовали и нестандартные медальоны. Так компания Wright and Sons из города Edgware, графство Мидлсекс производила бронзовые медальоны и продавала их по  и  каждый. Также существуют современные копии, выдаваемые за подлинные.

Примечания

Ссылки 
 Next of Kin Memorial Plaque, Scroll and King’s Message  
 Dead Man’s Penny  
 Наша Чудесная Планета — крупное изображение медальона 

Первая мировая война